Секст Папи́ний Аллие́н (; умер после 36 года) — древнеримский политический деятель эпохи ранней Империи, ординарный консул 36 года.

Биография 
Аллиен происходил из Патавия. В правление императора Октавиана Августа он служил в качестве военного трибуна на Сицилии и в Сирии. Затем Секст занимал должность квестора, легионного легата, военного трибуна, претора, наместника неизвестной провинции. Наконец, в 36 году он был назначен ординарным консулом вместе с Квинтом Плавтием. У Папиния было два сына. Один из них, носивший имя отца, в 37 году покончил жизнь самоубийством, бросившись с большой высоты якобы из-за того, что он хотел избежать инцеста с матерью.

По свидетельству Плиния Старшего, Аллиен первый привез в Италию унаби и туберес.

Примечания

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 9. c. 288.
 

Квесторы
Легаты
Военные трибуны
Преторы